Haltepunkt bezeichnet

 eine Zugangsstelle zur Eisenbahn in Deutschland, die nicht Bahnhof ist, siehe Haltepunkt
 einen Korrekturpunkt beim Schießen, siehe Haltepunkt (Waffentechnik)
 den Zeitpunkt, an dem zwischen Kupplungsscheibe und Motorscheibe genügend Reibung besteht um einen Kraftschluss herzustellen
 in der EDV einen Punkt, an dem der Ablauf eines Programms unterbrochen wird, siehe Haltepunkt (Programmierung)
 in der Werkstoffkunde eine Verweiltemperatur bei Erwärmung oder Abkühlung eines Stoffes, siehe Haltepunkt (Werkstoffkunde).
 einen Blickpunkt beim Lesen, die Anzahl der Haltepunkte korreliert negativ mit der Lesegeschwindigkeit